Че́пиков — русская фамилия:

 Чепиков, Константин Романович (1901—1989) — советский учёный, специалист в области геологии нефти.
 Чепиков, Сергей Владимирович (род. 1967) — советский и российский биатлонист и лыжник.

 Мельникова-Чепикова, Елена Владимировна (род. 1971) — советская и российская биатлонистка.